El Palacio Ducal de Vila Viçosa es un importante monumento situado en el Terreiro do Paço en la villa alentejana de Vila Viçosa, distrito de Évora. Fue durante siglos la sede de la serenísima Casa de Braganza, una familia noble importante fundada en el  que se convirtió en la Casa Reinante de Portugal, cuando el 1 de diciembre de 1640 el 8.º Duque de Braganza fue aclamado Rey de Portugal como Juan IV de Portugal.

Referencias 

Vila
Palacios ducales
Residencias reales de Portugal
.
Vila Viçosa
Palacios de Portugal